Экологические проблемы в Либерии включают в себя вырубку тропических лесов, охоту на исчезающие виды диких животных, загрязнение рек и прибрежных вод промышленными стоками и неочищенными сточными водами, а также образование свалок и сжигание бытовых отходов.

Экологические проблемы

Браконьерство 

В Либерии обитает большое число охраняемых видов животных, которым угрожает незаконная охота. В число этих видов входят слоны, карликовые бегемоты, шимпанзе, леопарды, тигры. Лесники в Либерии сообщают, что браконьеры убивают всех лесных животных, с которыми они сталкиваются, ради потребления их мяса.

Мясо диких животных широко употребляется в пищу в Либерии и считается деликатесом. Опрос общественного мнения 2004 года показал, что среди жителей Монровии оно занимает второе место после рыбы в качестве предпочтительного источника белка. Опрос, проводившийся среди семей, где подавали мясо диких животных, показал следующую статистику: 80 % жителей сказали, что они готовили его «время от времени», 13 % готовили его раз в неделю, а 7 % готовили мясо диких животных ежедневно. Опрос проводился во время последней гражданской войны; считается, что сейчас потребление мяса диких животных носит гораздо более масштабный характер.

Браконьеры охотятся на охраняемые виды в национальных парках Либерии, в том числе в парках тропических лесов Сапо и Гола. В основном браконьеры используют ловушки. Начальник отдела охраны окружающей среды в правительстве Либерии в ходе интервью заявил, что один охотник может установить от 200 до 300 ловушек и не возвращаться к ним в течение двух-трёх недель, обрекая пойманных животных на медленную смерть. Мясо диких животных часто экспортируется в соседние Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар, несмотря на закон о запрете перевоза дичи через границу.

Пресечь браконьерство сложно, так как лесникам не разрешается носить с собой оружие. Уголовное преследование браконьеров также затруднено из-за слабого антикоррупционного законодательства.

Вырубка леса 
Либерия является глобальной точкой биоразнообразия, которое находится под угрозой со стороны людей. На территории Либерии содержится значительная часть оставшихся в Западной Африке тропических лесов, около 43 % лесов Верхней Гвинеи, которые охватывают несколько западноафриканских стран.

Подсечно-огневое земледелие является одним из видов деятельности человека, разрушающей естественные леса Либерии. По оценкам доклада ООН за 2004 год, в период с 1990 по 2004 год лесной покров в Либерии сократился примерно на семь процентов, до примерной отметки в 31% от общей площади Либерии.

Количество случаев незаконной вырубки увеличилось после окончания Второй гражданской войны в Либерии в 2003 году. В 2012 году президент Эллен Джонсон Сирлиф предоставила компаниям лицензии на вырубку 58 % всех основных тропических лесов, оставшихся в Либерии. После международных протестов многие из этих разрешений были отменены.

В сентябре 2014 года Либерия и Норвегия заключили соглашение, согласно которому Либерия прекращала бы любые лесозаготовки в обмен на 150 млн дол. США на помощь в целях развития. Либерия согласилась поставить к 2020 году более 30 % своих лесов в статус охраняемых районов. Также в стране будут пилотировать прямые выплаты населению за охрану леса. Норвегия будет добиваться независимой проверки того, что деревья остаются в сохранности, прежде чем будут произведены платежи.

В 2004 году, согласно отчёту Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде, 99% либерийцев сжигали древесный уголь и дрова для приготовления пищи и отапливания помещений, что привело к сокращению лесов. В докладе говорится, что Либерия начинает экспортировать древесный уголь из региона. Прибрежные мангровые болота также сжигались в качестве топлива, уничтожая питомники для рыбы и уменьшая роль мангровых лесов в качестве естественной защиты от наводнений.

Загрязнение в Монровии 

Загрязнение является серьёзной проблемой в столице Либерии — Монровии. Кучи бытового и промышленного мусора в Монровии накапливаются и не всегда собираются санитарными компаниями, оплачиваемыми Всемирным банком за сбор этих отходов. В 2009 году Всемирный банк заявил, что его целью было увеличение сбора и уничтожение до 45 процентов ежедневно образующихся отходов в Монровии к декабрю 2013 года, что на 15 процентов больше, чем в 2009 году.

В 2013 году проблема неубранного мусора стала настолько острой в районе Монровии Пейнсвилль, что торговцы и жители сожгли «огромные груды мусора, которые, казалось, находились на грани отрезания главной дороги» из Монровии в Какату.

Во время гражданских войн в Либерии в Монровии 17 лет не было никакой официальной службы сбора мусора. Жители жгли, закапывали или выбрасывали свои бытовые отходы. Болота возле города были заполнены мусором, и он также использовался для расширения берегов рек. Район Фиама в центральной Монровии был неконтролируемой свалкой для всего города.

Мусор блокировал стоки и канализацию, вызывая наводнения и застойную воду, в которой могли размножаться комары. По оценкам, только самые явные груды мусора вокруг города составили более 70 000 тонн твёрдых отходов на улицах. С 2006 года мировое сообщество оплатило весь сбор и вывоз мусора в Монровии через Всемирный банк.

Частые наводнения приносят экологические проблемы жителям Монровии, поскольку паводковая вода смешивается и несёт отходы, обнаруженные в болотах, которые часто находятся на окраинах жилых районов.

Санитария 

В 2008 году один из 25 либерийцев имел доступ к туалету, причём большинство из них использовали ближайший кустарник или пляж.

В 2009 году треть из 1,5 млн человек в Монровии имели доступ к чистым туалетам. Те, у кого нет собственных туалетов, испражняются в узких переулках между домами, на пляже или в полиэтиленовые пакеты, которые они сбрасывают на соседние груды мусора или в море.

Переполненное жильё, отсутствие требования помещикам предоставлять рабочие туалеты, и практически отсутствие городского планирования «создали смертельные санитарные условия в столице». Из-за плохой инфраструктуры «пользователям туалетов, возможно, придётся использовать до четырёх галлонов воды каждый раз, когда они смывают», согласно государственному служащему, опрошенному IRIN News в 2008 году. «По цене 25 центов за галлон, для некоторых это выбор между промывкой и возможностью купить еду в конце дня».

Большинство либерийцев вынуждены покупать всю свою воду у уличных торговцев по завышенным ценам. «Когда некоторые из моих соседей испражняются, они не могут получить достаточно воды, чтобы смыть их туалеты, поэтому они иногда выбрасывают фекалии вокруг места, подвергая нас всех опасности для здоровья», — сказал IRIN владелец магазина в Монровии Сэмюэль Твех. Без регулярной проточной воды, отходы, сбрасываемые в канализационную систему, часто задерживаются, вызывая утечку сточных вод из люков на улицы.

В таких трущобах, как Вест-Пойнт, 70 000 жителей имеют доступ к четырём общественным туалетам. В 2009 году посещение туалета в Вест-Пойнте стоило 2,5 цента США. Молодые люди, управляющие уборными, сказали, что в день их посещало около 500 человек. Удобства "можно почуять в 50 метрах, а пол каждой убогой кабинки глубиной 15 см в грязной газете, которую жители используют, чтобы вытереть зад. Персонал использует перчатки, чтобы выбрать использованную бумагу в тачку, которую они сбрасывают в соседнюю реку или на пляж ".

Добыча полезных ископаемых 
В экологическом отчёте ООН за 2004 год было подсчитано, что в Либерии было проведено около 5000 нелицензированных и 1000 лицензированных горных работ. В отчёте говорится, что рудники наносили ущерб в результате раскопок лесов и русел рек. В отчёте отмечается, что такие загрязнители, как цианид, использовались в процессе добычи, при этом цианид попадает в реки. Ртуть, используемая при добыче золота из руды, также упоминалась в качестве загрязнителя.

Другое 
В отчёте ООН 2004 года также говорится, что существует срочная необходимость спасать повреждённые и затонувшие суда в крупных портах и прибрежных районах вокруг Либерии как по соображениям экологии, так и по соображениям безопасности.

Примечания 

Экология по странам
Либерия